Juliana van Stolberg als stammoeder van Europese vorstenhuizen berust op de omstandigheid dat zij het leven schonk aan 17 kinderen uit twee huwelijken (eerste echtgenoot Filip II van Hanau-Münzenbergen, tweede echtgenoot Willem I van Nassau-Dillenburg.

Ook de leden van het Nederlandse koningshuis stammen af van haar, via de mannelijke lijn via Jan VI van Nassau-Dillenburg, tweede zoon uit haar tweede huwelijk (tot en met koning Willem III, daarna in vrouwelijke lijn). Afstamming via de vrouwelijke lijn is ook naar Juliana terug te leiden, alleen loopt die lijn dan via haar oudste zoon uit haar tweede huwelijk, Willem van Oranje.

 
Huis Stolberg